Craton est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Géologie 
 Un craton, élément ancien de la croûte continentale qui a survécu à la fusion et à la séparation des continents et des supercontinents depuis au moins 500 millions d'années.

Personnalités 
 Craton, peintre grec () ;
 Craton l'Athénien, professeur de rhétorique, baptisé par saint Valentin de Terni, martyr avec toute sa famille à Rome sous Aurélien († vers 273) ; fêté le 15 février ;
 John Craton, compositeur américain (1953-).

Références